Stadskantoor (algemeen), een onderkomen van een gemeente waar de kantoren bevinden van verschillende ambtelijke diensten
 Stadskantoor Goes
 Stadskantoor Leuven
 Stadskantoor Utrecht
 Stadskantoor Venlo
 Stadskantoor Raakspoort, een stadskantooe van Haarlem
 Stadskantoor Roermond
 Stadskantoor Zijlpoort, een stadskantoor van Haarlem